Strömsvik är namnet på

 Strömsvik, Finströms kommun – en by i Finströms kommun på Åland, Finland.
 Strömsvik (Vita lögner) – en fiktiv stad i tv-serien Vita lögner